L'édition 2017 du tournoi de tennis de Kitzbühel se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Philipp Kohlschreiber remporte l'épreuve en simple, Pablo Cuevas et Guillermo Durán celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Federico Delbonis, des Espagnols Nicolás Almagro et David Ferrer, de l'Ouzbek Denis Istomin, du Slovaque Martin Kližan et du Serbe Viktor Troicki. Ils sont respectivement remplacés par Thiago Monteiro, Carlos Berlocq, Mikhail Youzhny, Renzo Olivo, Dušan Lajović et Andrey Kuznetsov.

Pendant le tournoi 
Le Français Gilles Simon ( mondial) est éliminé dès son entrée en lice, où il est battu en deux sets (4-6, 4-6) par le , Dušan Lajović.

Quelques minutes plus tard, la tête de série 1 et , Pablo Cuevas, subit le même sort, battu par Sebastian Ofner (), belle surprise du dernier tournoi de Wimbledon, ayant atteint le  à son tout premier tournoi du Grand Chelem. L'Uruguayen enchaîne, quant à lui, sa  consécutive depuis Roland-Garros.

Lauréats 
Philipp Kohlschreiber remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale João Sousa. Il s'agit de son  en 3 ans à Kitzbühel.

En double, Pablo Cuevas et Guillermo Durán décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Hans Podlipnik-Castillo et Andrei Vasilevski. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Kitzbühel
 Saison 2017 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2017
Sport en Autriche en 2017
Tennis masculin en 2017
Tennis en juillet 2017
Tennis en août 2017